Пеллегрино-Парменсе () —  коммуна в Италии, располагается в регионе Эмилия-Романья, в провинции Парма.

Население составляет 1182 человека (2008 г.), плотность населения составляет 14 чел./км². Занимает площадь 82 км². Почтовый индекс — 43047. Телефонный код — 0524.

Покровителем коммуны почитается святой Иосиф Обручник, празднование 19 марта.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
Официальный сайт: http://www.comune.pellegrino-parmense.pr.it/

Ссылки 
http://www.comune.pellegrino-parmense.pr.it/ 
http://www.istat.it/ 
http://www.istat.it/english/